Hauswaldt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hauswaldt (1851–1909), deutscher Unternehmer, Fotograf und Kristallograph
 Johann Christian Albert Hauswaldt (1851–1909), deutscher Geophysiker
 Johann Wilhelm Hauswaldt (1846–1900), deutscher Kaufmann und Königlich Preußischer Kommerzienrat

Hauswaldt steht weiter für:
 Joh. Gottl. Hauswaldt, 1779 in Braunschweig gegründeter Kaffee-, Schokoladen- und Bisquithersteller

Siehe auch:
 Hauswald
 Haußwald